Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2018/2019 (Del Monte Coppa Italia Superlega) zainaugurowane zostały 23 stycznia 2019 roku. Składały się one z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch brało udział osiem najlepszych drużyn po 13. kolejce fazy zasadniczej Serie A1. Półfinały i finał rozegrane zostały w dniach 9-10 lutego 2019 roku w Unipol Arena w Casalecchio di Reno. Puchar Włoch zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 

2019 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn
2019 we Włoszech